The Crack – debiutancki album zespołu The Ruts. Nagrany w Air and Townhouse Studios w Londynie (1979). Wydany 29 maja 1979 przez wytwórnię Virgin Records.

Utwory 
 Wszystkie utwory napisane przez Foxa, Jenningsa, Ruffy'ego i Owena, z wyjątkiem zaznaczonych.

utwory bonusowe w reedycji CD

Skład 
 Malcolm Owen – śpiew
 Paul Fox – gitara, organy
 John "Segs" Jennings – gitara basowa, fortepian w "Jah War"
 Dave Ruffy – perkusja

Gościnnie 
 Richard Mannah – dalszy wokal w "S.U.S" i "Criminal Mind"
 Mick Glossop – syntezator w "It Was Cold"
 Gary Barnacle – saksofon
 Luke Tunney – trąbka

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Albumy The Ruts
Albumy Virgin Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1979